Calahonda puede referirse a:

 Calahonda, localidad del municipio de Motril, en la provincia de Granada (España).
 Playa de Calahonda (Motril)
 Calahonda, localidad del municipio de Mijas, en la provincia de Málaga (España).
 Playa de Calahonda (Málaga)
 Torre de Calahonda